Municipio de Blackwater puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blackwater (condado de McLean, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Blackwater (condado de Cooper, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cooper.
 Municipio de Blackwater (condado de Pettis, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Pettis.
 Municipio de Blackwater (condado de Saline, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Saline.